Andreï Svetlakov est un hockeyeur international russe ;
 Sergueï Svetlakov est un acteur russe, également scénariste et animateur de télévision ;